Liebenau je název více míst:

 Německý název města Hodkovice nad Mohelkou
 Liebenau (Dolní Sasko) – obec v německé spolkové zemi Dolní Sasko
 Liebenau (Hesensko) – město v německé spolkové zemi Hesensko
 Liebenau (Horní Rakousy) – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Liebenau (Štýrský Hradec) – část rakouského města Štýrský Hradec